Тунчев (женската форма: Тунчева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Александър Тунчев (р. 1981) – български футболист
 Жечо Тунчев (1910 – 1932) – български футболист

Вижте също 
 Танчев
 Тончев

Български фамилни имена